Überhose steht für:
 Überhose (Feuerwehr), ein Teil der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehr.
 Überhose (Militär), ein in der Uniformkunde über der eigentliche Hose getragenes Kleidungsstück.